Stadio Giuseppe Meazza, een voetbalstadion in de Italiaanse stad Milaan
 San Siro (gemeente), een gemeente in de Italiaanse provincie Como (regio Lombardije)
 San Siro (heilige), een Italiaanse heilige